McPherson County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 McPherson County (Kansas)
 McPherson County (Nebraska)
 McPherson County (South Dakota)